Exacoustos ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Exacoustos, deutscher Filmproduzent
 Peter Exacoustos, italienischer Drehbuchautor